Fundão ist der Name mehrerer Orte:

 Fundão (Portugal), Stadt im portugiesischen Distrikt Castelo Branco
 Fundão (Espírito Santo), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo
 Fundão (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro